Ши́офок () — город в юго-западной Венгрии, расположенный на южном берегу Балатона. Крупнейший населённый пункт южного берега озера, курорт. Город стоит в месте, где из Балатона вытекает река Шио, соединённая с помощью Шиофокского канала с Дунаем. Город получил своё имя по названию реки.

Численность населения Шиофока по данным на 1 января 2014 года — 25 355 человек.

География и транспорт 
Город расположен примерно в 115 километрах к юго-западу от Будапешта. Через город проходят железная и автомобильная (Е71) магистрали Будапешт — Загреб. Шиофок связан регулярным автобусным и железнодорожным сообщением с Будапештом и соседними городами. Время пути на поезде до Будапешта — около 2 часов.

Шиофок — важный узел водного транспорта. Шиофокский порт — крупнейший на Балатоне. Здесь швартуются как прогулочные суда, так и выполняющие регулярные рейсы по озеру. Шиофокский канал обеспечивает транспортную связь между Балатоном и Дунаем.

История 
См. также История Балатона, История Венгрии

Поселение в месте, где Шио вытекает из Балатона существовало ещё в римскую эпоху. В 292 году до н. э. римлянами был прорыт Шиофокский канал, который пришёл в упадок, равно как и сам Шиофок после крушения империи. Во времена турецкого владычества канал был восстановлен и снова начал использоваться, что способствовало росту города.

Однако настоящий расцвет Шиофока начался уже после изгнания турок и вхождения Венгрии в состав империи Габсбургов и был связан с развитием побережья Балатона, как курортного региона. Статус курорта Шиофок получил в конце XVIII века и до сегодняшнего времени пользуется большой популярностью отдыхающих.

В 1882 году в Шиофоке родился знаменитый композитор Имре Кальман.

Санаторно-курортное значение 
В окрестностях города большое количество популярных пляжей на так называемых Золотом и Серебряном берегах, разделённых рекой Шио. Кроме пляжного отдыха, в городе предлагается и санаторное лечение.

Достопримечательности 
 Аллея Петёфи — прогулочная аллея вдоль набережной Балатона. К ней примыкает красивый Парк Йокаи.
 Площадь Свободы — центральная площадь города. Посредине возвышается оригинальная водонапорная башня высотой 45 метров, построенная в 1912 году.
 Оулу-парк. Назван в честь финского города Оулу, побратима Шиофока. В парке находится деревянная лютеранская церковь крайне оригинальной архитектуры.
 Шлюз Шио. Построен в 1863 году. Первый шлюз, позволивший регулировать уровень воды в Балатоне.
 Музей Имре Кальмана. Посвящён жизни и творчеству знаменитого уроженца города.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Туристическая информация (в том числе на русском)

 
Населённые пункты медье Шомодь
Курорты Венгрии